Roel Smit, Nederlandse illustrator.
Roel Smit, Nederlands beiaardier